En Pologne, Wojcieszyn peut faire référence à :

 Wojcieszyn est un village, situé dans la gmina de Pielgrzymka de la Powiat de Złotoryja et dans la voïvodie de Basse-Silésie,

 Wojcieszyn est un village, situé dans la gmina de Bełżyce de la Powiat de Lublin et dans la voïvodie de Lublin,

 Wojcieszyn est un village, situé dans la gmina de Stare Babice de la Powiat de Varsovie-ouest et dans la voïvodie de Mazovie,

 Wojcieszyn est un village, situé dans la gmina de Nowogard de la Powiat de Goleniów et dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.